IJzer(II)nitraat
 IJzer(III)nitraat